Буковка — многозначное понятие

Буковка — село в Герцаевском районе Черновицкой области Украины.
Буковка — героиня книги «Незнайка в Солнечном городе».

 Буковка — с 1944 по 1958 год название села Бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни.